«Прекрасная Антигуа, мы славим тебя» () — национальный гимн Антигуа и Барбуды, используется наряду с королевским гимном. Неофициально принят в 1967 и утверждён в 1981 после обретения полной независимости.

Текст 
Оригинальный текст:

Примечания  

Государственные символы Антигуа и Барбуды
Антигуа и Барбуда
Песни 1967 года